Бранд Николь Родерик (, 13 июня 1974, Новато, штат Калифорния, США) — американская модель и актриса, известная по роли в сериале «Спасатели Малибу», и появлении в Playboy.

Биография 
Родерик родилась в Новато, штат Калифорния. В августе 2006 года обручилась с Гленном Кейдрезом (род. 1970), бывшим игроком в американский футбол, проведшим 11 сезонов в «Денвер Бронкос», «Нью-Йорк Джетс» и «Канзас-Сити Чифс». В июне 2007 года они поженились, а в марте 2010 года у них родился ребёнок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Подружки года Playboy